Viru-Nigula (gemeente), een gemeente in Estland.
 Viru-Nigula (plaats), een plaats in de gemeente Viru-Nigula